Национальный чемпионат I 2017/2018 () — 119-й самого высокого уровня футбольных дивизионов Венгрии. Он начался 15 июля 2017 года и закончился 2 июня 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули МТК и «Дьирмот». Их заменили «Академия Пушкаша» и «Балмазуйварош», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Национальном чемпионате II 2016/17. Титул чемпиона защищал «Гонвед», по итогу сезона чемпионом страны стал клуб «Видеотон» (в 3-й раз).

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Участники и стадионы

Клубы-участники

Турнирная таблица

Статистика чемпионата

Бомбардиры чемпионата

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Страница лиги на mlsz.hu
 Чемпионат Венгрии на soccerway

2017/2018
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2017 году
Спорт в Венгрии в 2018 году